Bernhard Hendl – calciatore austriaco
 Walter Hendl – compositore e pianista statunitense

Pagine correlate 
Handel
Haendel (disambigua)
Hendel